

Geografia 
 Italia
 Berga, frazione di Carrega Ligure in provincia di Alessandria
 Berga, frazione di Cumiana in provincia di Torino
 Borgo Berga, quartiere di Vicenza
 Berga Cicli, fabbrica di biciclette fondata nel 1913 da Giovanni Paulon, con il marchio brevettato "Berga" G.P.V. (Giovanni Paulon Vicenza)
 Germania
 Berga (Sassonia-Anhalt), comune del circondario di Mansfeld-Südharz, nel Land della Sassonia-Anhalt
 Berga/Elster, città del circondario di Greiz, in Turingia
 Grecia
 Berga, città dell'antica Grecia ubicata in Tracia
 Svezia
 Berga (Högsby), località nel comune di Högsb, contea di Kalmar 
 Berga (Nykvarn), località nel comune di Nykvarn, contea di Stoccolma, 
 Berga (Söderhamn), località nel comune di Söderhamn, contea di Gävleborgs, 
 Berga (Tjörn), località nel comune di Tjörn, Västra Götalands
 Spagna
 Berga (Barcellona), città della Catalogna